Miramar es un centro poblado o caserío perteneciente al distrito de Vichayal, en la provincia de Paita del departamento de Piura, Perú.Se le conoce más como la ciudad de los Molinos de Viento ya que es caracterizada por ello. 
 Historia: Miramar fue fundada bajo la entidad de Anexo. Durante mucho tiempo sus autoridades hicieron o intentaron elevar a Miramar a la categoría de Distrito. Sus esfuerzos no fueron suficientes, aunque consiguieron elevarlo a la categoría de Villa para posteriormente obtener la categoría de Centro Poblado. Sus primeros pobladores construyeron sus casas de barro o esteras frente al río Chira para desarrollar la agricultura y la ganadería. Pasaron los años y Miramar creció por su inmigración de pobladores provenientes de otras partes de Piura. Ya a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI se comenzaron a pavimentar las calles y a construir parques en Miramar dándole un tono más moderno.

 Geografía Miramar se encuentra a 35 kilómetros de Paita, Perú. Miramar también tiene Anexos como San Luis, La Bocana, Paredones, Pozos. En el centro de Miramar se encuentra una iglesia con su plaza donde los pobladores pasean durante el día.

Cuenta con una latitud de -4.87222 y una longitud de -81.1017.

Al Oeste se encuentra con el Océano Pacífico, al este con el distrito de Tamarindo, al sur con el distrito de Colan y al norte con la provincia de Talara.
 Demografía:
Miramar tiene una población de 3.250 habitantes según el censo del 2005. Casi toda su población es católica aunque existen evangélicos.
 Economía:
-Agricultura: es la principal producción de Miramar. El río Chira y sus molinos de viento hacen que la agricultura en Miramar sea próspera.

-Ganadería: también produce ganado para uso alimenticio.

-Petróleo: proporciona dinero adicional a Miramar, pero contamina la agricultura.

-Pesca: en el Anexo La Bocana también se produce una pequeña cantidad de pesca.